Le parvis Élise-et-Célestin-Freinet est une voie située dans le  de Paris, en France.

Situation et accès 
Il est situé au croisement de la rue du Renard et de la rue Saint-Merri (), devant l'école Saint-Merri.

Origine du nom 

Le parvis rend hommage au couple de pédagogues Élise (1898-1983) et Célestin Freinet (1896-1966).

Historique 
Le parvis est aménagé sur l'emprise d'un passage piétonnier situé devant l'édifice des années 1970 qui accueille l'école et la piscine Marie-Marvingt. Jugé sombre et malodorant, il est à l'origine coincé entre le bâtiment et la sortie du tunnel du parking du centre Pompidou, si bien qu'une opération de réhabilitation est lancée en 2019. Celle-ci consiste en la suppression des grilles et bunkers en béton situés sous les arcades et la réduction de la sortie automobile afin d'élargir en surface l'espace piétonnier, l'arasement de la fontaine désaffectée et son remplacement par une zone de verdure, ainsi que le baptême du parvis sous sa dénomination actuelle.

Notes et références 

Elise et Celestin Freinet
Elise Freinet
Celestin Freinet